First Aid to the Injured – documentario del 1904 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
First Aid to the Injured – documentario del 1912 prodotto dalla Selig Company